Lindenstraße 2 steht für:

 Lindenstraße 2 (Thundorf in Unterfranken), denkmalgeschütztes Rathaus von Thundorf
 Am heiligen Brunnen 1, 2, 5–7, Bosseplatz, Bossestraße 1–15, Brechtstraße 1–9, Julius-Wolff-Straße 1–6, Lindenstraße 2–4 (Quedlinburg), denkmalgeschützte Siedlung in Quedlinburg
 Rathaus Bersenbrück, im Jugendstil/Heimatschutz errichteter denkmalgeschützter Verwaltungsbau der Samtgemeinde Bersenbrück